

Geografia 
 Gus – frazione di Borgo Valbelluna in provincia di Belluno
 Gus'  – fiume russo

Sigle 
 GUS  – Giornalisti Uffici Stampa
 GUS  – Great Universal Stores, società britannica del commercio al dettaglio, diventata GUS plc nel 2001
 GUS  – Główny Urząd Statystyczny, ente di ricerca pubblico polacco

Biologia 
 Saggio GUS  – tecnica di biologia molecolare

Cinema 
 Gus - Uno strano campione di football (Gus) – film statunitense del 1976

Codici 
 gus  – codice ISO 639-3 della lingua dei segni guineana

Personaggi 
 Gus  – personaggio del musical Cats
 Gus  – personaggio della serie televisiva Psych
 Gus  – personaggio della serie televisiva Breaking Bad
 Gus  – personaggio della serie animata Robotboy

Altro 
 Gus  – soprannome di Elio Gustinetti
 Gus  – diminutivo di Augustus, corrispondente al nome proprio italiano Augusto
 Classe Gus  – classe di hovercraft sovietici